James Murray kan syfta på bland andra:

 James Stewart (Stuart) Murray (död 1570)
 James Murray, 2:e earl av Annandale (död 1658), skotsk adelsman
 James Murray, 2:e hertig av Atholl (1690–1764), brittisk politiker
 James Murray (1690–1770), jakobitisk statssekreterare
 James Murray (1721–1794), brittisk militär och ämbetsman
 James Murray, 1:e baron Glenlyon (1782–1837), brittisk militär  och politiker
 James E. Murray (1876–1961), amerikansk senator
 Sir James Murray (1837–1915), skotsk lexikograf
 James Ramsey Murray (1841–1905), amerikansk sångförfattare och kompositör
 James A. Murray, naturvetenskapsman, verksam i Indien vid 1800-talets slut
 James Murray (1865–1914), skotskfödd biolog och upptäcktsresande
 James D. Murray (född 1931), skotskfödd matematiker
 James Albert Murray (född 1932), amerikansk romersk-katolsk biskop